Careless World: Rise of the Last King — второй сольный альбом американского рэпера Tyga, выпущен 21 февраля 2012 года на Young Money, Cash Money Records и Universal Motown Records.

Гости и продюсеры 
В записи Careless World: Rise of the Last King участвовали: Крис Браун, Snoop Dogg, Kanye West, The Game, Pharrell, Дрейк и Lil Wayne .

Синглы 
«I’m On It» первый промосингл с альбома при участии рэпера Lil Wayne. Он был выпущен на ITunes. Клип был снят и был выпущен на 9 августа 2010 получение своего дебюта на BET.

«Really Raw» является вторым промосинглом с альбома. В записи приняли участие The Game, Snoop Dogg и Pharrell.

Первый официальный сингл «Far Away» (featuring Chris Richardson) был выпущен 17 мая 2011.

Второй официальный сингл Still Got It(featuring  Drake) был выпущен 4 октября 2011.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Cash Money Records
Альбомы Tyga
Альбомы Young Money Entertainment
Хип-хоп-альбомы Западного побережья